Kaj Århem (Suècia, 1948) és un antropòleg suec. L'any 1981 va doctorar-se en Antropologia Cultural per la Universitat de Uppsala, i el 1989 va començar a treballar com a docent en el departament d'Antropologia Social de la Universitat de Göteborg, universitat de la que, des de l'any 2014, és professor emèrit.

Alguns càrrecs 
 Forma part del grup d'editors de la col·lecció bibliogràfica Gothenburg Studies in Social Anthropology, la qual pertany a la biblioteca universitària de Göterborg.
 És membre de Swenska Witterhets Academien, és a dir, la Reial Acadèmia Sueca de les Lletres.

Àrees d'interès 
Kaj Århem té com a interessos principals l'antropologia del desenvolupament i l'antropologia mediambiental, així com la cosmologia, la religió i l'organització social de pobles indígenes amazònics, com els Makuna, situats al sud del departament colombià del Vaupés, a l'Amazones colombià i de pobles indígenes situats a l'altiplà del sud-est asiàtic, com els grups Katuic, al centre del Vietnam.

Recerques etnogràfiques 
Kaj Århem ha realitzat, al llarg de la seva vida acadèmica, dues grans recerques etnogràfiques, per les quals ha estat reconegut en l'àmbit acadèmic a nivell mundial: 
 Des de l'any 1972, de manera intermitent, ha realitzat treball de camp amb els Makuna, que, com s'ha citat abans, se situen al sud del departament colombià del Vaupés, a la l'Amazones colombià. Sobre els Makuna, ha escrit diverses monografies i articles, com, per exemple, l'obra anomenada Makuna: Portrait of an Amazonian People, la qual va realitzar en col·laboració amb el fotògraf Diego Samper, que il·lustrar l'etnografia de Århem amb diverses fotografies del grup indígena.
 Des de l'any 2003, Århem ha dut a terme investigacions entre els grups Katuic, situats al centre del Vietnam, analitzant, sobretot, l'organització y el canvi social d'aquests grups. Aquesta investigació està patrocinada pel SAREC, que és un departament de la Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA), l'Agencia Sueca del Desenvolupament Internacional. El SAREC dona suport a les investigacions d'universitats i instituts d'investigació de diferents països, així com xarxes d'investigació regionals i programes d'investigació internacionals.

La Gent d'Aigua 
Una de les principals publicacions de Kaj Århem s'anomena Etnografía Makuna: Tradiciones, Relatos y Saberes de la Gente de Agua. La particularitat d'aquesta obra és que és una compilació de los saberes y pareceres de los indígenas de la etnia Makuna que […] participaron en la dilucidación de su cultura, de su cosmogonía, de sus habilidades cotidianas y sus experiencias de sobrevivencia en un mundo también ahora inmerso en guerras que no son suyas, a més de la interpretació que fan dels Makuna l'Århem i l'antropòloga colombiana i l'antropòleg colombià que realitzen aquesta compilació amb ell: la Gladys Angulo i en Luis Cayón. La projecte base d'aquesta etnografia s'anomena Makuna Conversations, i va sorgir quan Maximiliano García, un indígena Makuna, es posa en contacte amb Århem, i comencen a tenir una sèrie de conversacions en referència a les experiències i perspectives de la comunitat Makuna, en les quals acaben intervenint Angulo i Cañón.

Obra 
 ÅRHEM, Kaj. 1998. Makuna: Portrait of an Amazonian People. Washington DC: Smithsonian Books. . 172 pp.
 ÅRHEM, Kaj; CAYÓN, Luis; ANGULO, Gladys; GARCÍA, Maximiliano. 2004. Etnografía makuna. Tradiciones, relatos, y saberes de la gente de agua. Suecia: Acta universitatis Gothoburgensis. , 9789173465168. 575 pp.
 ÅRHEM, Kaj. 2001. Ethnographic Puzzles: Essays on Structure, Meaning and Change. Londres: Athlone. . 274 pp.
 ÅRHEM, Kaj. 1981. Makuna Social Organization: A Study in Descent, Alliance and the Formation of Corporate Groups in the Nord-western Amazon. Michigan: Academiae Upsaliensis. , 9789155411169. 379 pp.
 ÅRHEM, Kaj. 1985. Pastoral man in the Garden of Eden: the Maasai of the Ngorongoro Conservation Area, Tanzania. Suecia: University of Uppsala, Dept. of Cultural Anthropology in cooperation with the Scandinavian Institute of African Studies. . 123 pp.
 ÅRHEM, Kaj. 1994. Den antropologiska erfarenheten: liv, vetenskap, visioner. Suecia: Carlsson. . 354 pp.
 ÅRHEM, Kaj. 2008. “Reading material culture: The Katu community house in central Vietnam”. Preseanted at the EASA Conference, Ljubljana, 2008. School of Global Studies.
 ÅRHEM, Kaj. 2016. “Southeast Asian animism: a dialogue with Amerindian perspectivism” en Animism in Southeast Asia per G. Sprenger. pp. 279–301. School of Global Studies. Routledge, London.
 ÅRHEM, Kaj. 2010. The Katu Village: An Interpretive Ethnography of the Avuong Katu in Central Vietnam. School of Global Studies/Social Anthropology, Göteborg University, 2010. Pp. 336.
 ÅRHEM, Kaj. 2008. “The spiritual significance of Katu hunting”. Vietnamese Studies: Special Issue 1-2 (167-168): 29-66.
 ÅRHEM, Kaj. 1989. “Cómo conseguir esposa entre los Makuna”. Informes Antropológicos nº 3, Bogotá, 1989, pp. 15–31.

Referències 

Antropòlegs europeus
Suecs